Bug kan syfta på

 Västra Bug – flod i Ukraina och Polen, delvis gräns mellan Polen och Belarus, även kallad Buh
 Södra Bug – flod helt inom Ukraina som mynnar ut i Svarta havet, även kallad Boh
 Bug (2002) – amerikansk film från 2002, regisserad av Phil Hay och Matt Manfredi
 Bug (2006) – amerikansk film från 2006, regisserad av William Friedkin.

Se även
 Bugg – flera